Алексе́й Миха́йлович Дени́сов:
 Денисов, Алексей Михайлович (род. 1957) — советский и российский архитектор.
 Денисов, Алексей Михайлович (1918—2012) — Герой Советского Союза.